Die Ligue 2 2007/08 war die 69. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 27. Juli 2007 und endete am 16. Mai 2008. Zweitligameister wurde Le Havre AC.

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen FC Nantes, CS Sedan und ES Troyes AC dazu, aus der dritten Liga stiegen Clermont Foot, SCO Angers und US Boulogne auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Ligue 1 2007/08
 Coupe de France 2007/08

Weblinks 
 Saison 2007/08 bei lfp.fr

Einzelnachweise 

2007/08
Fußballsaison 2007/08